Себастьян Ларо (фр. Sébastien Lareau) — канадський тенісист, олімпійський чемпіон.
 Ларо, Ларро́ (фр. Larrau) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї.